USS Toledo je ime dveh plovil vojne mornarice Združenih držav Amerike:

 USS Toledo (CA-133) 
 USS Toledo (SSN-769)

Toledo